Гран-при Канады 1973 года — предпоследний в сезоне этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, прошедший 23 сентября 1973 года на трассе Моспорт-Парк.

За две недели до гонки чемпионский титул в личном зачёте уже завоевал Джеки Стюарт, и основной интерес теперь представляла борьба за титул в Кубке конструкторов. На него претендовали Tyrrell и Lotus. Tyrrell выставил на гонку три автомобиля, в качестве третьего гонщика дебютировал Крис Эймон.

Впервые в истории Формулы-1 одной из машин присвоен номер «0» — McLaren выставила третий автомобиль под управлением Джоди Шектера, вернувшегося в Формулу-1 после аварии в Сильверстоуне. «Ferrari» выставила один автомобиль — команду покинул Жаки Икс. Тим Шенкен после перерыва снова выступил за Williams (Iso Marlboro в сезоне 1973 года), а Питер Гетин заменил Клея Регаццони в BRM.

Гонка 
В день гонки шёл дождь. В первом ряду стартовали обладатель поула Ронни Петерсон (Lotus) и Питер Ревсон (McLaren). Ревсон провалил старт, потеряв на первом же круге пять позиций. Петерсон завершил гонку на 17-м круге, повредив подвеску в борьбе с Шектером.

Уже на 3-м круге впервые в карьере захватил лидерство прекрасно стартовавший с восьмого места Ники Лауда (BRM). На 20-м круге он заехал на пит-стоп для замены шин, и первая позиция перешла к Эмерсону Фиттипальди (Lotus). Его преследовал Джеки Оливер (Shadow), третью позицию занимал Франсуа Север (Tyrrell).

На 33-м круге в борьбе за третье место Север и Шектер столкнулись, и в гонке возник беспорядок. Впервые в истории «Формулы-1» на трассу была выпущена машина безопасности — жёлтый Porsche 914 под управлением . Но ему не удалось «подобрать» лидера, которым стал Бельтуаз после того, как Фиттипальди заехал в боксы. Вместо этого пейс-кар по ошибке занял позицию перед Хоуденом Генли, уже посещавшим боксы для смены шин и в реальности отстававшем уже на круг. Таким образом, машина безопасности внесла бо́льшую путаницу. При этом по факту на круг всех опережали Оливер (Shadow), Ревсон (McLaren) и Бельтуаз (BRM). Из них самый конкурентоспособный автомобиль был у Ревсона. Когда пейс-кар покинул трассу, Ревсон захватил лидерство и удержал его до финишного флага. Фиттипальди сумел на заключительных кругах сделать мощный рывок, навёрстывая упущенное в результате неудачного времени заезда в боксы, смог обогнать Оливера и Бельтуаза и финишировал вторым. Официальный результат гонки не объявлялся до вечера, но в итоге после внимательного изучения хронометража заезда было подтверждено, что Ревсон стал победителем.

|}

Круги лидирования
1-2 Ронни Петерсон

3-19 Ники Лауда

20-32 Эмерсон Фиттипальди

33 Джеки Стюарт

34-39 Жан-Пьер Бельтуаз

40-46 Джеки Оливер

47-80 Питер Ревсон

 Вторая и последняя победа для Питера Ревсона.
 Второй и последний подиум для Джеки Оливера.
 20-й подиум для Эмерсона Фиттипальди.
 Последний гран-при для Джеки Стюарта и Франсуа Севера.
 50-й гран-при для Марча.
 65-я победа и 60-й лучший круг для двигателей Ford Cosworth.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru
 Обзор гонки на motorsport.com

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1973 году
Скандалы в Формуле-1